Polskie nazewnictwo popularne ryb – zestawienie polskich nazw popularnych (zwyczajowych, wernakularnych) rzędów, rodzin, gatunków i podgatunków ryb, opublikowanych w literaturze ichtiologicznej, encyklopediach, słownikach oraz aktach prawnych dotyczących rybołówstwa oraz ogrodów zoologicznych.

Nazwy rodzin i rzędów przedstawiono w odrębnym artykule.

Poniżej zestawiono nazwy gatunków i podgatunków. Obok nazw popularnych podano aktualne nazwy systematyczne ustalone na podstawie danych internetowych baz Catalog of Fishes i FishBase.

Śluzice (Myxini) i minogi (Petromyzontiformes) 
Nazwy minóg i minog stosowane są w literaturze zamiennie. Poniżej przyjęto pierwszą z nich.

Ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes)

Mięśniopłetwe (Sarcopterygii)

Promieniopłetwe (Actinopterygii)

Albulokształtne (Albuliformes)

Amiokształtne (Amiiformes)

Aterynokształtne (Atheriniformes)

Batrachokształtne (Batrachoidiformes)

Belonokształtne (Beloniformes)

Beryksokształtne (Beryciformes)

Ciernikokształtne (Gasterosteiformes)

Dorszokształtne (Gadiformes)

Elopsokształtne (Elopiformes)

Flądrokształtne (Pleuronectiformes)

Gardzielcokształtne (Saccopharyngiformes)

Igliczniokształtne (Syngnathiformes)

Jesiotrokształtne (Acipenseriformes)

Karpieńcokształtne (Cyprinodontiformes)

Karpiokształtne (Cypriniformes)

Kąsaczokształtne (Characiformes)

Kostnojęzykokształtne (Osteoglossiformes) i Hiodontiformes

Łososiokształtne (Salmoniformes)

Łuskaczokształtne (Notacanthiformes)

Mugilokształtne (Mugiliformes)

Niszczukokształtne (Lepisosteiformes)

Okoniokształtne (Perciformes)

Okonkokształtne (Percopsiformes)

Piaskolcokształtne (Gonorynchiformes)

Piotroszokształtne (Zeiformes)

Rozdymkokształtne (Tetraodontiformes)

Skorpenokształtne (Scorpaeniformes)

Skrzelokształtne (Aulopiformes)

Srebrzykokształtne (Argentiniformes)

Stefanoberyksokształtne (Stephanoberyciformes)

Strętwokształtne (Gymnotiformes)

Strojnikokształtne (Lampridiformes)

Stynkokształtne (Osmeriformes)

Sumokształtne (Siluriformes)

Szczelinokształtne (Synbranchiformes)

Szczupakokształtne (Esociformes)

Śledziokształtne (Clupeiformes)

Świetlikokształtne (Myctophiformes)

Wąsatkokształtne (Polymixiiformes)

Węgorzokształtne (Anguilliformes)

Wężorokształtne (Stomiiformes)

Wielopłetwcokształtne (Polypteriformes)

Wyślizgokształtne (Ophidiiformes)

Żabnicokształtne (Lophiiformes)

Uwagi

Przypisy 

Listy związane z językoznawstwem
Listy ryb